Al Khuḑayrah kan syfta på följande platser:

Irak 

 Al Ukhayḑirah, vattenhål, Karbala, 
 Al Khuḑayrah (sjö i Irak), Maysan, 

Robotskapade Irakförgreningar